Па́мятник Ната́ше Аргенто́вской — памятник участнице революционной борьбы в городе Кургане Н. В. Аргентовской (1900—1919). Объект культурного наследия регионального значения (№ 092).

Расположение 
Памятник находится на Троицкой площади — древнейшей в городе Кургане, Россия.

История 
Троицкий собор взорвали 25 мая 1957 года. На месте уничтоженного храма разбили сквер Декабристов. В центре сквера решили установить памятник Наташе Аргентовской. Открытие памятника состоялось в июле 1961. Автор памятника — скульптор Анатолий Иванович Козырев (1918—1980).

В 2013 году ООО «Антураж» провело реконструкцию памятника. Цена контракта, определённая почти в 2,5 млн рублей, в ходе торгов была снижена до 2,35 млн рублей.

Описание 
Памятник представляет собой скульптуру революционерки-комсомолки во весь рост с пачкой прокламаций в поднятой правой руке. Скульптура находится на высоком постаменте, на котором надпись «Наташа Аргентовская, юная революционерка, погибшая в 1919 году за восстановление Советской власти в городе Кургане».

Наташа Аргентовская 
Наталья Васильевна Аргентовская (1900—12 августа 1919) — участница революционной борьбы в Кургане, сестра одного из «десяти расстрелянных курганских комиссаров» Лавра Васильевича Аргентовского. В период оккупации Кургана войсками Чехословацкого корпуса Наталья начала сотрудничать с большевиками-подпольщиками, выполняла их задания. После расстрела брата была арестована. На допросах подверглась пыткам, в ночь перед освобождением города Красной Армией она умерла (забита насмерть). Похоронена на бывшей Александровской площади (ныне западная часть Городского сада имени В. И. Ленина).

Интересные факты 

В 1962 году был выпущен почтовый конверт СССР, с изображением памятника.

Ссылки 
 Памятник Наташе Аргентовской в Кургане. Путеводитель по Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу 
 Культурное наследие города Кургана: электронная база данных

См. также 
 Аргентовский, Лавр Васильевич

Примечания 

Аргентовской
Аргентовской
Здания и сооружения, построенные в 1961 году в России
Скульптуры 1961 года
1960-е годы в Курганской области